Джова́нни Берше́ (иначе Беркет, ; 23 декабря 1783 года ― 23 декабря 1851 года) ― итальянский поэт.  

Ныне в основном известен как автор манифеста итальянского романтизма ― Lettera semiseria di Grisostomo «Полусерьёзное письмо от Гризостомо», который был составлен им в 1816 году и оказал большое влияние на современные ему литературные круги. Сотрудничал с реформистским периодическим изданием  («Примиритель»).

Берше родился в Милане. Он участвовал в различных националистических движениях, включая революции, потрясшие итальянский полуостров в 1821 году. После этого он жил в изгнании, в основном в Великобритании, пока не вернулся в Италию, чтобы принять участие в событиях революции 1848 года. Среди главных его сочинений ― «Трубадур» (Il trovatore), «Отшельник из Ченизио» (Il romito del Cenisio) и, самое известное из них, «Беглецы из Парги» (I profughi di Parga, 1821).

Трактат Lettera semiseria («Полусерьёзное письмо») приводит выполненный Берше прозаический перевод с немецкого двух баллад Готфрида Августа Бюргера в качестве примера нового вида поэзии. В сочинении он выражает мысль о новом содержании и языке, которые смогут достичь новой публики: это уже не класс наиболее образованных читателей, а так называемый «третий класс», то есть буржуазия, который ждёт книг интересных, полных настоящих чувств, простых в плане языка и не обращающихся к мифологическим и классическим образцам. Этот текст сыграл важную роль в дебатах о романтизме, которые развились в Италии (особенно в Милане) во втором десятилетии XIX века.

Примечания

Литература 
 Bellorini, Egidio (1930). Giovanni Berchet, 1783-1851. Torino, Milano: Paravia.
 Croce, Benedetto (1924). "Berchet." In: European Literature in the Nineteenth Century. London: Chapman & Hall, pp. 167–181.
 Derla, G. (1968). "Poetica e Ideologia di G. Berchet," Convivium, Vol. 36, pp. 293–308.
 Garofalo, Piero (2011). "Giovanni Berchet and Early Italian Romanticism," Rivista di Studi Italiani, 29.2, pp. 107–130.
 Gotti, Ettore Li (1933). G. Berchet, la Letteratura e la Politica del Risorgimento Nazionale, 1783-1851. Firenze: La Nuova Italia.

Ссылки 
 
 Works by or about Giovanni Berchet at Internet Archive

Поэты Италии